

Ред-Оук — місто, штат Айова
 Ред-Оук — місто, штат Північна Кароліна
 Ред-Оук — місто, штат Оклахома
 Ред-Оук — місто, штат Техас